

Patronymes 
Goremykine (masculin ; ) ou Goremykina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Goremykine (1971-), athlète soviétique, spécialiste du 200 mètres
 Ivan Goremykine (1839-1917), homme politique russe

Patronyme russe